Hessenbach ist ein Gewässername:

 Hessenbach (Holderbach), rechter Zufluss des Holderbachs (zur Jagst) entlang der Waldgemarkungsgrenze der Stadt Langenburg zum Ortsteil Billingsbach der Gemeinde Blaufelden, beide im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hessenbach, früherer rechter Zweig des Mühlbachs in Pfersee, kreisfreies Augsburg, Bayern; siehe Mühlbach (Augsburg)#Hessenbach
 Hessenbach (Schwülme) oder Hessenbeeke, linker Zufluss der Schwülme vor Offensen, Stadt Uslar, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Hessenbach (Wipfra), (indirekter?) rechter Zufluss der Wipfra nach Ettischleben, Stadt Arnstadt, Ilm-Kreis, Thüringen 

Siehe auch:
 Hesselbach
 Hessengraben